Pechino
 2045 Peking

Pagine correlate 
 Pekin

Altri progetti